Сезон 1970 року у вищій групі класу «А» чемпіонату СРСР з футболу — 32-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 8 березня по 6 грудня 1970 року. Участь у змаганні узяли 17 команд, 3 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда ЦСКА (Москва), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 6-ю в історії. Оскільки за результатами кругового турніру дві московські команди, ЦСКА та «Динамо», очолювали турнірну таблицю, набравши однакову кількість очок, для визначення чемпіона було призначено додатковий матч між цими командами. Матч закінчився унічию (0:0) і був проведений повторно. У другій додатковій грі гору узяли саме «армійці», перемігши з рахунком 4:3.

Підсумкова таблиця

За перше місце

Бомбардири 
 17 — Гіві Нодія («Динамо» Тб)
 15 — Борис Копєйкін (ЦСКА), Володимир Козлов («Динамо» М)
 14 — Володимир Федотов (ЦСКА)
 12 — Галімзян Хусаїнов («Спартак» М)
 10 — Валерій Поркуян («Чорноморець»), Геннадій Унанов («Зеніт»)

Результати матчів

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

70
СРСР